Maria Teresa d'Asburgo-Este (1773-1832), figlia di Ferdinando d'Asburgo-Este, e regina consorte di Sardegna, come moglie di Vittorio Emanuele I di Savoia;
Maria Teresa d'Asburgo-Este (1817-1886), figlia di Francesco IV di Modena, Contessa di Chambord e Regina consorte titolare di Francia e Navarra, come moglie del pretendente legittimista al trono francese, Enrico di Borbone-Francia; era nipote della sua omonima precedente.

sco:Maria Theresa o Austrick-Este